Калпак — традиційний болгарський головний убір.
 Калпак — колишня назва Хлібного.